Als Deutsche Republik werden folgende politischen Gebilde (Epochen eines Staates) im mitteleuropäischen deutschen Sprachraum bezeichnet:

 Weimarer Republik, „erste deutsche Republik“ (1918/19–1933)
 Bonner Republik, „zweite deutsche Republik“ (1949–1990)
 Berliner Republik (seit 1990)

Siehe auch:
 Ausrufung der Republik in Deutschland
 Deutsche Bundesrepublik / Bundesrepublik Deutschland
 Deutsche Demokratische Republik
 Wolgadeutsche Republik
 Mainzer Republik, erstes bürgerlich-demokratisch verfasste Staatswesen auf deutschem Boden
 Rheinische Republik, Versuch einer Staatsgründung separatistischer Bewegungen im Rheinland